Oruclu – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Oruçlu – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian